Mužská čtyřhra Adelaide International II 2022 probíhala v první polovině ledna 2022. Do deblové soutěže adelaidského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet čtyři párů. Jednalo se o dodatečně zařazený turnaj po zrušení Auckland Open.

Vítězem se stal třetí nasazený, nizozemsko-britský Wesley Koolhof a Neal Skupski, který ve finále zdolal urugaysko-ekvádorské turnajové šestky Ariela Behara s Gonzalem Escobarem po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Druhou společnou trofejí navázali na týden starý triumf z úvodního turnaje sezóny Melbourne Summer Set. Koolhof na okruhu ATP Tour vybojoval devátý deblový titul a pro Skupského to bylo osmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry obdržely volný los do druhého kola
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (2. kolo)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (semifinále)
  Wesley Koolhof /  Neal Skupski (vítězové)
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (čtvrtfinále)
  Raven Klaasen /  Ben McLachlan (2. kolo)
  Ariel Behar /  Gonzalo Escobar (finále)
  Santiago González /  Andrés Molteni (čtvrtfinále)
  Tomislav Brkić /  Nikola Ćaćić (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Adelaide International II 2022